ZFA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Faro (Yukon) (Canada)